Baboute peut désigner :

Toponymes

Nguila-Baboute : un village du département du Mbam-et-Kim en région du Centre ;
 Nio-Baboute : une localité de la commune de Mbandjock, département de la Haute-Sanaga en tégion du Centre.

Autres 
 le baboute, l'un des nombreux noms du vute, une langue bantoïde mambiloïde parlée au Cameroun ;
 les Baboutes ou Baboutés : l'un des noms des Vute, une population d'Afrique centrale.

Homonymie de toponyme